Aav est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
Evald Aav (1900-1936), compositeur estonien
 (1878-1961), ecclésiastique orthodoxe estonien
 (1939-2019), acteur estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien